Влади́мир Гри́шин:
 Гришин, Владимир Петрович (1937 — после 1966) — советский футболист.
 Гришин, Владимир Сергеевич (род. 1956) — российский политический деятель.
 Гришин, Владимир Фёдорович (род. 1929) — Герой Социалистического Труда.